BYH peut faire référence à :
 .

byh peut faire référence à :
 bujhyal, une langue selon la norme ISO 639-3 des codes des langues.

Code IATA des aéroports